Girl (filme de 2018)

Música 
 Girl (canção de Destiny's Child)
 Girl (canção dos Beatles)
 Girl (álbum de Dannii Minogue)
 Girl (álbum de Pharrell Williams)

Veja também 
 Girls

Desambiguação